

Кодромб — гміна в Радомщанському повіті Лодзинського воєводства
 Кодромб — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кодромб — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства